2 miejscowości w Polsce: 
 Klusek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Klusek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica